Берне́ () — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Эр, центр одноименного округа. Расположен в 167 км к западу от Парижа и в 60 км к юго-западу от Руана, в 6 км от автомагистрали А28. В центре города находится железнодорожная станция Берне линии Мант-ла-Жоли–Шербур.

Население (2018) — 9 951 человек.

История 

Городок Берне возник в эпоху галло-римлян на римской дороге, ведущей от Брионне до Ле-Мана на левом берегу реки .

В период с 996 по 1008 год Ричард II, герцог Нормандии, отдал местность вокруг Берне своей жене Юдит, которая основала бенедиктинское аббатство. Монахи осушили болотистую местность. Тогда впервые Берне упоминался в документах как Brenaico.
[[Файл:Maison à colombages à Bernay (Eure).JPG|192px|thumb|слева|Фахверковый дом]]

Людовик IX основал в Берне в 1250 году . В 1268 году он подарил Берне своему сыну Пьеру Алансонскому. После смерти Пьера в 1284 году Филипп Красивый подарил город своему брату Луи.

Во время Столетней войны в 1346 году Берне был занят Эдуардом III. В 1348 году город опустошила чума, за которой последовала засуха. В 1357 году после длинной осады город был взят Карлом II, при этом была полностью разрушена старая церковь Sainte-Croix. В 1378 году Карл V вернул Берне. В 1417 году город снова перешёл англичанам. В 1449 году Карл VII окончательно вернул Берне.

Во время религиозных войн в 1563 году на город напал Гаспар II де Колиньи. Город был разграблен, а аббатство сожжено. Все церкви, кроме Notre-Dame de la Couture, также были сожжены. В 1588 году в городе собралось примерно 12 тысяч восставших крестьян. Затем Франсуа де Монпансье со своим войском осадил город, а затем войска захватили и ограбили его.

Сохранившаяся церковь существовавшего здесь бенедиктинского аббатства — интереснейший памятник романской архитектуры XI века, в конце века XIX-го была превращена в склады для полотна и зернового хлеба.

 Достопримечательности 
 Норманнская церковь  X века, уцелевшая часть бывшего аббатства Берне
 Церковь Святого Креста (Sainte-Croix) XVI—XIX веков с витражами из аббатства Ле-Бек
 Базилика Нотр-Дам-де-ла-Кутюр (Notre-Dame de la Couture) XIV—XVI веков
 Музей изобразительных искусств — фаянс, живопись, скульптура XVI—XIX веков

 Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,4 %
 промышленность — 14,3 %
 строительство — 6,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 36,3 %
 государственные и муниципальные службы — 42,7 %

Уровень безработицы (2017) — 20,8 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Эр — 13,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 18 430 (Франция в целом — 21 730, департамент Эр — 21 700).

 Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Берне с 2020 года занимает Мари-Лин Ваньер (Marie-Lyne Vagner). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый ею независимый список победил во 2-м туре, получив 40,19 % голосов (из трех списков).

Города-побратимы 
  Хейзлмир, Великобритания
  Клоппенбург, Германия
  Дженнигс (Луизиана), США
  , США

Знаменитые уроженцы 
 Александр Парижский, поэт второй половины XII века
 Робер Ленде (1746—1825), революционер и политический деятель.

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Супрефектуры Франции